

Sigle 
 Azoospermic factors  – in inglese sono le cause dell'azoospermia
 AZote Fertilisant  – fabbrica vicino a Tolosa (Francia) esplosa il 21 settembre 2001

Altro 
 AZF – un gruppo terroristico francese